Миту — румынская фамилия, а также топоним и название птицы индейского происхождения.

 Миту — город на востоке Колумбии.
 Миту, Думитру (род. 1975) — румынский футболист.
 Миту, Кристина-Андрея (род. 1991) — румынская теннисистка.
 Миту — вид птиц семейства краксов, исчезнувший в дикой природе.

См. также 
 Me Too
 Me Two